Held van de Arbeid (DDR), een onderscheiding van de voormalige DDR;
Held van de Arbeid (Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek), een onderscheiding van de voormalige Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek.
 Held van de Arbeid (Vietnam)
 Held van de Arbeid (Russische Federatie) Ingesteld in 2013